Артюше́нко — українське прізвище.Запоріжжя

Відомі носії 
 Артюшенко Василь Іванович (1947) — фотокореспондент.
 Артюшенко Віктор Павлович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Артюшенко Грицько — козак Борзнянської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).
 Артюшенко Ігор Андрійович (1984) — український політик і громадський діяч, кандидат історичних наук, офіцер ЗСУ. .
 Артюшенко Максим — козак Борзнянської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).
 Артюшенко Маргарита Вікторівна (* 1989) — заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу, шестикратна чемпіонка Європи, двадцятип'ятикратна чемпіонка України, чинна рекордсменка Європи та України з плавання в ластах.
 Артюшенко Олександр Трохимович (1921—1997) — радянський військовик. Повний кавалер ордена Слави.
 Артюшенко Олександра Трохимівна (1911—1990) — доктор біологічних наук.
 Артюшенко Петро Миколайович (1957—2019) — селекціонер, автор сортів озимої пшениці, кандидат біологічних наук.
 Артюшенко Процик — козак Борзнянської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Артюшенко Таїсія Іванівна (1946—2021) — вчителька української мови та літератури, самодіяльна українська поетеса. Відмінник освти України.
 Артюшенко Юрій Митрофанович (1899—1990) — український публіцист, громадсько-політичний діяч.
 Артюшенко Яків Федорович (1901—1967) — радянський громадський діяч.

Примітки 

Прізвища на -енко